Большое Солдатское — село в Курской области. Административный центр Большесолдатского района, центр Большесолдатского сельсовета.

География 
Село находится в 78 километрах к юго-западу от Курска, в 20 км от ближайшей ж/д станции Суджа. В селе протекает река Суджа. В центральной части Большого Солдатского есть церковь.

Климат
В селе Большое Солдатское умеренный (влажный) континентальный климат без сухого сезона с тёплым  летом (Dfb в классификации Кёппена).

Население

Административное устройство 
В состав БольшеСолдатского сельсовета входят 4 населённых пункта:
 с. Большое Солдатское
 п. Кукуй
 д. Махов Колодезь
 д. Растворово

Примечания 

Населённые пункты Большесолдатского района
Районные центры Курской области